Ханлар-ага Сарыджалы-Джеваншир () — государственный деятель, полковник, сын пятого Карабахского хана Ибрагим Халил-хана.

Жизнь 

Сын Ибрагим-Халил-хана от Бике-ханум Аварской. Согласно рапорту князя Цицианова в ноябре 1805 года, ему было 20 лет. 

После подписания его отцом в мае 1805 года трактата о переходе Карабахского ханства в российское подданство Ханлар-ага по предложению главнокомандующего в Грузии генерала князя Цицианова высочайшим указом от 8 июля 1805 года был произведен в полковники. 

Ханлар-ага находился при своем отце, когда 27 мая 1806 года последний был убит при атаке их лагеря егерями подполковника Лисаневича. «…Испуганный сим неожиданным происшествием», Ханлар-ага бежал в Персию, где и оставался до прибытия нового главнокомандующего в Грузии генерала графа Гудовича в Тифлис. С прибытием нового главнокомандующего Ханлар-ага через своего брата Мехти-Кули-хана «просил как прощения в своем поступке, так и позволения возвратиться в Карабаг». Главнокомандующий объявил ему прощение, по которому Ханлар-ага немедленно возвратился в Карабах и 16 апреля 1807 года возобновил свою присягу. С этого дня ему было восстановлено и жалование по чину полковника. 

До 1823 года полковнику Ханлар-аге принадлежали две откупные статьи в Карабахском ханстве. Первая из них, рахдарная, или рахдар-ханэ, приносила откупщикам доходы с каждого вьюка шелка, марены, хлопчатой бумаги, железа, стали и меди, кожи, бурок и сукон, мерлушек, квасцов, нефти, персидских фруктов, а также с товаров и продуктов, отправляемых на продажу в деревни (хаваи-пулу). Вторая статья, принадлежавшая до 1823 года полковнику Ханлар-аге, — бойня — приносила откупщикам доход от продажи крупного и мелкого рогатого скота. С 1823 года по распоряжению генерала Ермолова бойня вместе с рахдарной статьей поступили в казну и от казны уже были отданы на откуп частным откупщикам. 

Взамен доходов от этих статей полковник Ханлар-ага стал получать пенсию в 371,44 рублей серебром в год. Кроме того, на момент упразднения ханской власти в декабре 1822 года полковник Ханлар-ага владел 10 деревнями и кочевьями, наследственные права на которые ему были оставлены и русским правительством. После его смерти в 1832 году это имение (за исключением пенсиона) перешло к его единоутробному брату Ахмед-аге.

В собственности полковника Ханлар аги и его родственников находилось 20 сел и оймагов, в которых проживали 948 семей (578 - плательщики подати, 370 - неплательщики) (193, с. 78-84). Подавляющее большинство семей - 869 (91,67%) были мусульманскими и только 79 (8,33%) - не мусульманскими.

Генеалогическое древо Джеванширов

Ссылки 
 Анвар Чингизоглы. Джеванширский род: Сариджалинцы, Баку, "Мутарджим", 2015, 352 с. ISBN 978-9952-28-215-3

Примечания 

Карабахское ханство
Джеванширы
Полковники (Российская империя)